Western & Southern Open 2015 (kobiety)
 Western & Southern Open 2015 (mężczyźni)